АО «Пензенское производственное объединение ЭВТ им. В. А. Ревунова» — российское предприятие по производству бытовой техники торговых марок De luxe и Electronicsdeluxe.

Генеральный директор — Алексей Николаевич Слугин.

Историческая справка 
Предприятие образовано в 1946 году на базе Пензенского часового завода с первоначальным названием Завод счётных аналитических машин (САМ) и выпускало настольные станки для приборостроительной промышленности, счётно-аналитические и перфорационные машины. В 1950-х — 1960-х годах завод САМ выпускал самые массовые в СССР электронные вычислительные машины семейства «Урал» и стал одним из самых главных заводов страны по производству вычислительной техники.

В 1963 году завод переименован в Завод вычислительных электронных машин (ВЭМ) и стал одним из советских первопроходцев в области производства самых мощных советских машин серии ЕС ЭВМ, а также сверхмощных цифровых вычислительных машин Эльбрус, Урал, ЕС ЭВМ.

С 1987 по 1993 годы производилась ПЭВМ ПК8000 и IBM PC/XT-совместимая ППЭВМ «Сура 86». Помимо того, в рамках программы выпуска потребительских товаров и конверсии завод освоил выпуск газовых плит по лицензии фирмы De'Longhi.

В результате перестройки завод был преобразован во ФГУП «ППО ЭВТ». Несмотря на сложности завод пережил кризис от перехода к рыночной экономике и многократного снижения государственного заказа.

В 1994 году завод начинает выпуск газовых плит под собственной маркой De luxe.

В 1996 году — электрических плит.

В 1999 году начат серийный выпуск вертикальных и горизонтальных термовентиляторов.

В 2000 году на предприятии прошла аттестация производства по системе качества стандартов ISO 9001.

В 2004 году начато серийное производство 50 л, 80 л, 100 л электроводонагревателей De luxe.

В 2009 году предприятие выводит на рынок еще один свой брэнд — Electronicsdeluxe, под которым производит технику Hi класса.

Настоящее время 
В настоящее время завод производит широкий спектр бытовой техники, включая газовые, электрические, электрогазовые, комбинированные плиты, индукционные варочные панели, встраиваемую технику, электроводонагреватели объемом от 20 до 120 литров. Также ведется производство вычислительной техники в интересах Министерства обороны РФ.

В 2011 году завод ЭВТ получил около 40 млн рублей прибыли. Средняя зарплата по итогам 2011 года составила 14 тысяч рублей, а в декабре достигла 18 тысяч. На предприятии сегодня трудятся более 2 тысяч человек.

См. также 

 В. А. Ревунов

Примечания

Ссылки 
 ОАО «ППО ЭВТ» 
 ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» 

Предприятия Пензы
Машиностроительные компании России